

Nom commun 
 Un minim, en paléographie, est un trait vertical court utilisé en écriture.
 Les minim, dans la littérature rabbinique, sont des Juifs hétérodoxes, hérétiques, séditieux ou dissidents.

Toponyme  

 Minim, village camerounais de la commune de Tibati, dans la région de l'Adamaoua.
  Minim, ou Minim II, village de la même commune de Tibati.